Artas (Isère), een plaats in het Franse departement Isère
Artas (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota